DPL pode ser:
 Penetrômetro dinâmico leve, equipamento para estudos geotécnicos.
 Digital private line, circuito usado em radiocomunicação.

Desambiguações de siglas